Beaver Brook (engl. für „Biberbach“) ist der Name folgender Fließgewässer 

in den Vereinigten Staaten:
 Beaver Brook (Apple River), im Polk County (Wisconsin)
 Beaver Brook (East Branch Mattawamkeag River), im Aroostook County (Maine)
 Beaver Brook (Merrimack River), in New Hampshire und Massachusetts 

Beaver Brook ist der Name folgender Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Beaver Brook (Massachusetts), im Worcester County
 Beaver Brook (Pennsylvania), im Luzerne County
 Beaver Brook (Wisconsin), im Washburn County
 Beaver Brook (Town), Town(ship) im Washburn County, Wisconsin

in Kanada:
 Beaver Brook (Nova Scotia)

Siehe auch:
 Beaver Brook Manor, im Dauphin County, Pennsylvania
 Beaver Brook Station, im Middlesex County, Massachusetts

Siehe auch:
 Beaverbrook